Naakansaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Naakansaari (ö i Södra Savolax), S:t Michel, 
 Naakansaari (ö i Södra Karelen), Villmanstrand, 

Robotskapade Finlandförgreningar